Die 1. Amateurliga Südbaden 1952/53 war die 3. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der in der Aufstiegsrunde zur II. Division nur den 4. Platz von 6 teilnehmenden Mannschaften belegen konnte.

An der deutschen Amateurmeisterschaft 1953 nahm für Südbaden der FC Villingen teil, scheiterte dort aber mit dem 4. Platz in der Gruppen-Vorrunde gegen die Teams vom SV Bergisch Gladbach 09, FV Hockenheim 08 und FSV Schifferstadt.

Der SV Kuppenheim und der ASV Freiburg mussten in die 2. Amateurliga absteigen.

Aufsteiger für die folgende Saison waren der VfB Bühl und der FC Emmendingen.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952/53